Bologna est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Bologna, « Bologne » en français, ville italienne dans la plaine du Pô ; 
 Bologna, une station de la ligne B du métro de Rome ;
 Castel Guelfo di Bologna, une commune italienne de la ville métropolitaine de Bologne dans la région Émilie-Romagne en Italie.

Patronyme 

 Andrea da Bologna (?-?), peintre italien, enlumineur et fresquiste ;
 Ashley Bologna (née en 2000), athlète française ;
 Bartolomeo da Bologna, (fl. 1405–1427), compositeur italien ; 
 Fabiola Bologna (1972-), femme politique italienne ;
 Jacopo da Bologna (fl. 1340–1360) compositeur italien ; 
 Jean-Claude Bologne (né en 1956), historien et romancier belge ;
 Joseph Bologna, (1934–2017), acteur, scénariste, producteur et réalisateur américain ; 
 Niccolò da Bologna (c.1325-c.1403), enlumineur italien ; 
 Patrick Bologna (1978-), homme d'affaires et homme politique de République démocratique du Congo ;
 Ugo Bologna (1917-1998), acteur italien ;
 Vitale da Bologna (1330-1361), peintre italien.

Divers 

 La Coppa Bologna, une course cycliste italienne disputée dans les environs de , frazione de la commune de Chiusi en Toscane.
 La Patata di Bologna, une production traditionnelle de pommes de terre, appartenant à la variété 'Primura', cultivée dans la province de Bologne en Émilie-Romagne (Italie).

Voir aussi 
 
 

Patronyme italien